Filmes
 Out of the Past (1912), filme britânico de 1912
 Out of the Past (1913), filme de curta-metragem estadunidense de 1913
 Out of the Past (1914), filme de curta-metragem de 1914
 Out of the Past (1920), filme documentário estadunidense de 1920
 Out of the Past (1927), filme estadunidense de 1927
 Out of the Past (1933), filme britânico de 1933
 Out of the Past (1947), filme com Robert Mitchum, Jane Greer, Kirk Douglas e Rhonda Fleming
 Out of the Past (1998), documentário narrado por Gwyneth Paltrow e Edward Norton

Desambiguação